Želenice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Želenice – comune del distretto di Kladno, in Boemia Centrale
Želenice – comune del distretto di Most, nella regione di Ústí nad Labem